Alberto Razzetti – nuotatore italiano
 Giuseppe Razzetti – pittore italiano
 Stefano Razzetti – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano